Ваше — фамилия. Известные носители:
 Ваше, Анри (Vachey, 1930—2006) — французский композитор и дирижёр.
 Ваше, Жак (Vaché, 1895—1919) — один из основных вдохновителей движения сюрреалистов, друг Андре Бретона.
 Ваше, Жан (Washer, 1894—1972) — бельгийский теннисист.
  (Vaché, 1914—2005) — американский джазмен и музыкальный журналист, один из основателей Зала славы американского джаза.
  (1924—2015) — бельгийский теннисист, сын Жана Ваше.